

События 

 15 июня — король Англии (1199—1216) Иоанн Безземельный под давлением баронов подписал Великую хартию вольностей.
 25 июля — Фридрих II Гогенштауфен коронован (повторно) в Ахене как германский король.

Без точных дат 
 Май — монголы взяли Чжунду — Срединную столицу империи Цзинь. В руки монголов перешла большая часть Цзиньского государства. Чингис-хан назначил военачальника Мухали правителем захваченных областей с титулом го-ван.
 Иоанн Безземельный отказался от Великой хартии вольностей, что привело к Первой баронской войне. Мятежные бароны захватили Лондон.
 Мятеж английских феодалов против короля Иоанна.
 На северные английские земли напали войска шотландского короля Александра II.
 Четвёртый Латеранский собор (по счёту Католической церкви — XII Вселенский собор). Осуждение альбигойцев и вальденсов. Санкционирована инквизиция.
 Утверждён орден доминиканцев.
 Хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед II завоевал Газну. Завершение присоединения к Хорезму Афганистана.
 Принятие Великой хартии вольности в Англии.
 Михаил I Комнин Дука зарезан одним из своих слуг. Новым правителем Эпирского царства стал его брат, Феодор Комнин Дука.

Правители 
 Эпирское царство — Феодор Комнин Дука (1215—1230).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1215 году
 23 сентября — Хубилай.

Без точных дат 
 Иоанн XXI (папа римский)
 Меир из Ротенбурга
 Целестин V (папа римский)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1215 году
 Борн, Бертран де, провансальский поэт.
 Джайяварман VII, король Кхмерской империи.
 Михаил I Комнин Дука, правитель Эпирского царства.

См. также